Luiza Oldenburg (ur. 20 stycznia 1750 Christiansborg, zm. 12 stycznia 1831 Gottorp) – księżniczka duńska i norweska, odznaczona duńskimi Orderem Wiernościi Orderem Chrystiana VII.

Córka króla Danii Fryderyka V i jego pierwszej żony Ludwiki Hanowerskiej. Jej dziadkami byli: król Danii Chrystian VI Oldenburg i Zofia Magdalena Hohenzollern oraz król Wielkiej Brytanii Jerzy II Hanowerski i Karolina z Ansbachu.

30 sierpnia 1766 roku wyszła za mąż za księcia Karola Hessen-Kassel syna landgrafa Fryderyka II i Marii Hanowerskiej. Para miała szóstkę dzieci:
 Maria Zofia (1767-1852) – żona króla Danii Fryderyka VI
 Wilhelm (1769-1772)
 Fryderyk (1771-1845)
 Juliana (1773-1860)
 Chrystian (1776-1814)
 Luiza Karolina (1789-1867) – żona księcia Fryderyka Wilhelma Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, matka króla Danii Chrystiana IX założyciela dynastii Glücksburg.

Przypisy 

Odznaczeni Orderem Chrystiana VII
Odznaczeni Orderem Wierności (Dania)
Oldenburgowie
Urodzeni w 1750
Zmarli w 1831